Margherita ist:

 Italienische Form des weiblichen Vornamens Margarete, Kurzform ist Rita
 ein afrikanischer Berg, siehe Margherita Peak
 eine ehemalige italienische Partei, siehe Democrazia è Libertà – La Margherita
 eine italienische Königin, siehe Margarethe von Italien
 eine Art von Pizza, siehe Pizza
 der italienische Name einer Stadt in Somalia, siehe Jamaame

Siehe auch
 Santa Margherita Ligure, eine Stadt in Ligurien
 Margarita, ein Cocktail
 Margarita (Begriffsklärung)
 Marguerite
 Margerite, eine Wiesenblume
 Villa Margherita